Coahuayana kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coahuayana Viejo, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Coahuayana (kommun), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar